Première pierre en anglais ;

Culture 

 Cornerstone (chanson)

Religion